«Трудовые резервы» — название нескольких спортивных организаций:

 «Трудовые резервы» — добровольное спортивное общество в СССР для учащихся начального и среднего профессионального образования, имевшее свои одноименные команды и спортивные сооружения (см. ниже).
 «Трудовые резервы» — спорткомплекс в Москве

Футбольные клубы 
 «Трудовые резервы» Ленинград
 «Трудовые резервы» Ташкент
 «Трудовые резервы-РИПО» Минск
 «Трудовые резервы» Москва — название московского клуба СКИФ с 1944 по 1949 год
 «Трудовые резервы» Ворошиловград — название луганской «Зари» с 1948 по 1963 год
 «Трудовые резервы» Курск — название курского «Авангарда» в 1958—1960 и 1967−1973 годах
 «Трудовые резервы» Липецк — название липецкого «Металлурга» с 1958 по 1960 год
 «Трудовые резервы» Кисловодск — название кисловодского клуба «Нарзан» с 1961 по 1965 год
 «Трудовые резервы» Ставрополь — название ставропольского «Динамо» в 1957 году
 «Трудовые резервы» Фрунзе — название бишкекского «СКА-Шоро» с 1950 по 1952 год

Регбийные клубы 
 «Трудовые резервы» Киров — регбийный клуб Федеральной регбийной лиги из Кирова
 «Трудовые резервы» Москва — регбийный клуб из Москвы.

Стадионы 
 «Трудовые резервы» — стадион в Казани
 «Трудовые резервы» — стадион в Курске
 «Трудовые резервы» — стадион в городе Белая Церковь, Украина
 «Трудовые резервы» — стадион в Кисловодске
 «Трудовые резервы» — стадион в Кирове, известный взрывом 1968 года
 «Трудовые резервы» — стадион в Калининграде

См. также 
 Государственные трудовые резервы СССР

Примечания